Robert Betts Laughlin (1950), Amerikaans natuurkundige, in 1998 medewinnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde
Robert M. Laughlin, Amerikaans antropoloog, gespecialiseerd in Meso-Amerikaanse etnologie